Ретивый:
 Ретивый — сильно усердный.
 «Ретивый» — российский и советский миноносец типа «Сокол».
 «Ретивый» — корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ РФ.
 «Ретивый» — эскадренный миноносец проекта 7.
 «Ретивый» — сторожевой корабль проекта 1135.